Алекса́ндр Константи́нович Орло́в (27 января 1899 — 3 апреля 1979) — французский художник и иллюстратор, кубист русского происхождения.

Биография 
Детство провёл в Воронеже.

С 1924 года жил в Праге, учился в Украинской студии пластических искусств у Сергея Александровича Мако. Участвовал в ряде выставок в Чехословакии и Польше, в 1933 году провёл персональную выставку в галерее Карасека в Праге. Был членом общества «Скифы» и Союза художников Чехословакии. Работал иллюстратором в «Прагер-Пресс» — органе печати Министерства иностранных дел.

С 1933 года жил во Франции. Выставлялся в салонах «Тьюлери», «Независимых», «Новых реальностей». Принимал участие в коллективных выставках русских художников Парижской школы и других. Провёл ряд персональных выставок.

Последние годы жизни провёл в русском старческом доме Земгора в Кормей-ан-Паризи под Парижем.

Творчество 
В пражский период был близок к кубизму. Создавал также работы близкие к символизму. После войны начал создавать абстрактные картины в духе французской лирической абстракции. Дружил с Сергеем Шаршуном. Одновременно создавал фигуративные работы: пейзажи, натюрморты, портреты.

Собрания 
 Национальная галерея, Прага.
 Коллекция Оскара Геза — ранее в музее Пти Пале, Женева.

Литература 
 Лейкинд О., Махров К., Северюхин Д. Художники русского зарубежья: биографический словарь. — СПб.: Нотабене, 1999.
 Русский Париж: 1910—1960: Каталог выставки, прошедшей в Русском музее, в Вон дер Хей-музее в Вуппертале и в Художественном Музее в Бордо. — СПб.: Palace éditions, 2003.

Ссылки 
 Artfira

Русские эмигранты первой волны во Франции